Несмит () — шотландская фамилия. Известные носители:

 Несмит, Аарон (род. 1999) — американский баскетболист.
 Несмит, Джеймс (1808—1890) — шотландский астроном и инженер.
 Несмит, Тед (род. 1956) — канадский художник-иллюстратор и архитектор-рендерер.

Другое 
 Несмит — большой древний ударный кратер в юго-западной материковой области видимой стороны Луны.